Mit Westreich können in der Geschichtswissenschaft bezeichnet werden

 das Weströmische Reich, der nach der Reichsteilung von 395 hervorgegangene westliche Teil des Römischen Reiches
 das Westfränkische Reich, der westliche Teil des 843 im Vertrag von Verdun geteilten Frankenreiches
Siehe auch:
 Westreicher